Philipp von der Leyen ist der Name folgender Personen:

* Philipp von der Leyen (1766–1829) (1766–1829), deutscher Adliger, Fürst von der Leyen
 Philipp von der Leyen (1819–1882) (1819–1882), deutscher Adliger, Fürst von der Leyen